Фаня Давыдовна Люшкевич (5 декабря 1927, Ленинград — советский этнограф, востоковед, специалист по Средней Азии.

Биография 
Фаня Давыдовна родилась в Ленинграде 5 декабря 1927 г. в семье бухгалтера и учительницы. 

Всю войну семья провела в блокадном городе. Девочка училась в школе и оказывала помощь фронту. 30 января 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Ф.Д. Люшкевич (Глейзер) за участие в обороне Ленинграда награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

В 1945 г. Фаня Давыдовна окончила школу и поступила на Восточный факультет Ленинградского государственного университета, который закончила в 1950 году.

В 1955 г. Ф.Д. Люшкевич поступила на работу в Институт этнографии, в сектор Средней Азии, которым в то время руководил Н.А. Кисляков. Ее коллегами были Э.Г. Гафферберг, Е.М. Пещерева, С.М.Абрамзон. Е.М. Пещерева была научным руководителем Ф.Д. Люшкевич.

В 1956 г. Фаня Давыдовна вместе с Е.М. Пещеревой принимает участие в Южно-Узбекской экспедиции под руководством К.Л. Задыхиной, цель которой — изучение родоплеменного состава населения Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.

В 1961 г. Ф.Д. Люшкевич изучала этнографическую группу ирони в Бухаре, откуда совершались выезды в окрестные кишлаки. В 1969–1970 гг. работала в  Ромитанском, Вабкентском и Гиджуванском районах Бухарской области, в 1972 г. — в Кашкадарьинской области, в 1976–1978 гг. — в Бухаре. 

На основании собственных многолетних полевых наблюдений в 1977 г. Ф.Д. Люшкевич успешно защитила кандидатскую диссертацию по этнической истории и этнографических черт культуры населения Бухарского оазиса (конец XIX — начало XX вв.).

В 1988 г. Ф.Д. Люшкевич вышла на пенсию. В настоящее время она живет в Израиле.

Библиография 

 Одежда жителей центральных и юго-западных районов Ирана первой четверти XX в. // Сборник МАЭ. 1970. Т. 26. С. 282-312;
 Термин «тат» как этноним в Средней Азии, Иране и Закавказье // СЭ. 1971. № 3. С. 25-32;
 Этнографическая группа ирони // Среднеазиатский этнографический сборник. Вып. 3. Занятия и быт народов Средней Азии. М., 1971. С. 36-71 (ТИЭ. Научный сборник. Т. 97);
 Некоторые этнографические данные о татах Ирана // Этническая история народов Азии. М., 1972. С. 193-211;
 Особенности этнического развития таджико-узбекского населения Бухарского оазиса (на материале семантического развития терминов «таджик» и «узбек») // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1975. С. 66;
 Одежда таджикского населения Бухарского оазиса // Сборник МАЭ. 1978. Т. 34. С. 123-144;
 Некоторые особенности этнического развития группы ирони в Узбекистане // Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. М., 1980. С. 202-212;
 Новое в развитии современной семьи и внутрисемейных отношений у узбеков и таджиков Бухарского оазиса // Этнографические аспекты изучения современности. Л., 1980. С. 153-159.

Ссылки 
http://www.intelros.ru/readroom/antropologicheskiy-forum/an8-2008/21320-fanya-davydovna-lyushkevich.html

Примечания 

Историки СССР
Этнографы СССР
Востоковеды СССР
Музейные работники СССР